Porteous ist der Familienname folgender Personen:

 George Porteous (1903–1978), kanadischer Sozialarbeiter, Vizegouverneur von Saskatchewan
 Ian Robertson Porteous (1930–2011), britischer Mathematiker
 Julian Charles Porteous (* 1949), australischer Geistlicher, Weihbischof in Sydney
 Miguel Porteous (* 1999), neuseeländischer Freestyle-Skier
 Nico Porteous (* 2001), neuseeländischer Freestyle-Skier
 Ryan Porteous (* 1999), schottischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Porteous Point, Landspitze am südwestlichen Ende von Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln